Atlantic Bird ist der Name mehrerer Satelliten, die von der European Telecommunications Satellite Organization betrieben werden.

 Atlantic Bird 1 (gestartet 2002)
 Atlantic Bird 2 (gestartet 2001)
 Atlantic Bird 3 (gestartet 2002)
 Atlantic Bird 4 (gestartet 1998, umbenannt in Eurobird 16)
 Atlantic Bird 4A (gestartet 2009, auch als Hot Bird 10 und Eutelsat 3C bezeichnet)
 Atlantic Bird 7 (gestartet 2011)